

Historisch
Vereenigde Oostindische Compagnie, Nederlandse handelsonderneming
Voedsel Organisatie Commissie, illegale organisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog

Modern
Van Ommeren Ceteco, zie Ceteco
Vervoersautoriteiten Openbaar vervoer Centrumsteden, zie VOC-gemeente
Validity of cognition (VoC), een meetwaarde gebruikt in psychologische tests
Volatile Organic Compound, zie Vluchtige organische stof
VOC (Verbond van Ongeleide Correspondenten), televisieprogramma van omroep BNN
VOC (sportclub), een Nederlandse cricket- en voetbalclub uit Rotterdam
HV VOC, een Nederlandse dameshandbalclub uit Amsterdam
Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod
Vogelopvangcentrum, de opvangcentra voor jonge, gewonde of zieke vogels van Vogelbescherming Vlaanderen